SV Rödinghausen (celým názvem: Sportverein Rödinghausen e. V.) je německý sportovní klub, který sídlí v obci Rödinghausen ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko. Založen byl v roce 1970 po fúzi klubů VfR Bieren a SV Grün-Weiß Schwenningdorf. Od sezóny 2014/15 působí v Regionallize West, čtvrté německé nejvyšší fotbalové soutěži. Své domácí zápasy odehrává na Häcker-Wiehenstadionu s kapacitou 2 489 diváků. Klubové barvy jsou zelená, černá a bílá.

Mimo mužský fotbalový oddíl má sportovní klub i jiné oddíly, mj. oddíl ženské gymnastiky, aerobicu, karate a badmintonu.

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 2001–2010: Kreisliga A Herford
 2010–2011: Bezirksliga Westfalen – sk. 1
 2011–2012: Landesliga Westfalen – sk. 1
 2012–2013: Westfalenliga – sk. 1
 2013–2014: Fußball-Oberliga Westfalen
 2014– : Fußball-Regionalliga West

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, zlaté podbarvení - 1. místo, stříbrné podbarvení - 2. místo, bronzové podbarvení - 3. místo, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky 

Německé fotbalové kluby
Sportovní kluby v Severním Porýní-Vestfálsku
Fotbalové kluby založené v roce 1970